Mistrovství světa amatérů v boxu je soutěž pořádaná v lichých letech Mezinárodní boxerskou federací (AIBA). Jedná se o turnaj boxerů, kteří neboxovali nikdy profesionální zápas.

První mistrovství se odehrálo v Havaně na Kubě v roce 1974. První čtyři šampionáty se konaly ve čtyřletých intervalech a od roku 1989 se přešlo na dvouleté.

V současné době se boxuje v deseti váhových kategoriích. Poražení semifinalisté získavají oba bronzové medaile a mistrovství konané rok před olympijským turnajem je zároveň jeho kvalifikací. Od roku 2013 se boxuje bez ochranných helem.

Kromě turnaje mužů pořádá AIBA také mistrovství žen a mistrovství juniorů do 19 let.

Přehled mistrovství

Medailová bilance zemí (1974–2021)

Nejúspěšnější jednotlivci (1974–2021)

Reference 

 
Box